R72 peut faire référence à :
 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Ring belge R72, la ceinture périphérique de Tongres.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres